Jean-Adam Pflieger peut désigner deux hommes politiques français de la fin du  et de la première moitié du , tous les deux ayant été député-maire d'Altkirch :
 Jean-Adam Pflieger, l'aîné (1744-1801) ;
 Jean-Adam Pflieger le Jeune (1775-1846), fils du précédent.